Az Ogilvy skót eredetű családnév. Ez a következőkre utalhat:

Ogilvy (név)
Ogilvy klán
Ogilvy (üzlet), Kanadában, Montreálban
Ogilvy (ügynökség), reklámügynökség, régebbi nevén Ogilvy & Mather
Ogilvy Renault, Kanadai ügyvédi iroda.
Ogilvy's, megszűnt kanadai áruház, Ottawában.
 Ogilvy, az az űrhajós, aki először létesített kapcsolatot a Martian-okkal H. G. Wells 1897-es Világok harca című regényében